Thomas Butler kan syfta på bland andra:

* Thomas Butler, 7:e earl av Ormond (omkring 1426–1515), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 10:e earl av Ormond (omkring 1531–1614), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 6:e earl av Ossory (1634–1680), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 1:e baron Cahir (död 1558), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 2:e baron Cahir (före 1568–1626/7), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 3:e baron Cahir) (död före 1676), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 6:e baron Cahir (död 1744), irländsk adelsman
 Thomas Butler, viscount Thurles (död 1619), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 1:e baron Dunboyne (död 1329), irländsk adelsman
 Thomas Butler, 3:e baron Dunboyne (död 1370), irländsk adelsman